Een ander woord voor streekmuseum
 Oudheidkamer KMS
 Oudheidkamer Mr. Andreae, een streekmuseum in Kollum
 Oudheidkamer Texel
 Oudheidkamer Weststellingwerf
 Oudheidkamer Willem van Strijen
 Waag (Oldeboorn) waarin de Oudheidkamer Uldrik Bottema is gevestigd